Spiritualism kan syfta på:

 Andlighet – det immateriella, själslivet, koncept som utgår från antagandet att människan har en inneboende ande
 Den radikala reformationen – ett antal radikala reformationsrörelser under 1500-talet och deras gemensamma inriktning kallas ofta spiritualism
 Spiritism – övertygelsen att människan kan få kontakt med avlidnas andar

Se även 
 Spiritualitet